Vik Faded (nacido en Santander, 1996) es un cantante, compositor y productor de música urbana de origen cántabro. Ha obtenido varios reconocimientos locales por sus canciones, que junto a los visuales, promocionan distintos lugares de la región.

Biografía 
Nació en Santander, España. Está titulado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (Físicas). En su último año de carrera, estuvo viviendo como estudiante de intercambio en Manchester, Inglaterra. Poco después, inició su carrera como analista en empresas de consultoría tecnológicas, lo que le obligó por diferentes ciudades del mundo, entre ellas Madrid, Bilbao y Houston.

Discografía 

LPs
2023 - Thunder
2022 - Golden Cartier
2020 - Forward 

EPs
2021 - La habitación

Mixtapes
2019 - Luces de Neón

Referencias

Enlaces externos 

 Diario Montañés - Vik Faded presenta su EP.
 Espacio joven - Diccionario de artistas.
 Elfaradio - Vik Faded, Blindshock y Victoria Ochoa videoclip "RUN" Peña Cabarga.
 Videoclip Palacio de Sobrellanos.
 Cadena SER - Entrevista Vik Faded.
 Primeros nombres Sónica.

Música Urbana